Scope est un mot anglais signifiant la visée, la portée. Il est utilisé dans plusieurs domaines.

Personnalités 
 SCOPE est une association d'industriels

En informatique 
 La portée (scope en anglais) est un concept informatique;

Au cinéma 
 Le format CinémaScope, parfois abrégé scope ;

Voir aussi